Floorballligaen 2012-13 var den 21. sæson i den højeste herreliga i Danmark i floorball, og den blev administreret af Dansk Floorball Union. Ligaen var opdelt i øst og vest, og de fire bedste hold fra hver kreds kvalificerede sig til slutspillet.

De fem bedste hold i hver række kvalificerede sig efterfølgende til den landsdækkende liga næste sæson.

Deltagere

Deltagere øst 
 Benløse Floorball
 Copenhagen FC
 Hafnia Floorball Club
 Helsingør Floorball Team (O)
 Hvidovre Attack FC
 Rødovre Floorball Club
 Vallensbæk
 Vanløse Floorball

Deltagere vest 
Brønderslev
Frederikshavn Outlaws
Frederikshavn Bulldogs 
Sunds Seahawks FC
Team Århus Floorball
AaB Floorball
Århus FK (O)

Stilling grundspil

Øst

Vest

Topscorer

Øst

Vest

Slutspil 
Kvartfinaler og semifinaler afvikles som bedst af fem kampe, mens finalen afgøres over 1 kamp.

Play off

Topscorer 
Topscorelisten er udregnet det samlede antal point opnåede gennem scorede mål og assister til mål.

Årets Hold 
Efter sæsonen blev årets hold kåret.

Noter 

Floorball-Ligaen